Time Machine puede hacer referencia a:

Música 
 Time Machine, quinto disco de estudio de Joe Satriani.
 Time Machine, álbum de estudio de la banda alemana de heavy metal Axxis.
 The Time Machine, álbum de estudio del músico británico Alan Parsons.
 The Time Machine, banda colombiana de rock de los años 60.

Informática 
 Time Machine (software), software de backup creado por Apple para hacer copias de seguridad.

Literatura y cine 
 The Time Machine, novela de H. G. Wells
 The Time Machine: Película de 1960 basada en la novela de Wells.
 The Time Machine: Película de 2002, remake de la anterior que consiguió el número uno en las taquillas de Estados Unidos.

Véase también 
 Wayback Machine